Prochorowka () ist ein russischer Ortsname:
 Prochorowka, Siedlung im Rajon Prochorowka, Oblast Belgorod
 Prochorowka (Irkutsk), Dorf im Rajon Ossa, Oblast Irkutsk
 Prochorowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Fünflinden, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Prochorowka (Orenburg), Dorf im Rajon Scharlyk, Oblast Orenburg
 Prochorowka (Rostow), Dorf im Rajon Krasny Sulin, Oblast Rostow
 Prochorowka (Tula), Dorf im Rajon Nowomoskowsk, Oblast Tula

Siehe auch:
 Prochoriwka